Le Ettifaq Football Club (en ), plus couramment abrégé en Ettifaq, est un club saoudien de football fondé en 1944 et basé dans la ville de Dammam.

Histoire

Palmarès

Personnalités du club

Entraîneurs du club 
  Khalil Al-Zayani
  Procópio Cardoso
  Jan Versleijen
  Toni
  Ioan Andone
  Marin Ion
  Alain Geiger
  Maciej Skorża
  Theo Bücker
  Juan Carlos Garrido

Anciens joueurs du club 
  Abdellatif Jrindou
  Abdullah Al Dsari
  Cristian Dănălache
  Emile Mbouh

Effectif actuel 

|-

|-

|-

Annexes

Liens externes 
  Site officiel du club

Notes et références 

Club de football en Arabie saoudite
Club de football fondé en 1944